Алекса́ндр Ива́нович Фёдоров:
 Фёдоров, Александр Иванович (1904—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Фёдоров, Александр Иванович (1916—1996) — советский футболист, тренер.